Ecdysozoa е група от първичноустни животни, включваща Arthropoda (насекоми, паякообразни, ракообразни и многоножки), Nematoda (кръгли червеи), както и няколко по-малки типа. Те са определени от Aguinaldo и др. чрез 1997 г., въз основа предимно по секвенцията на гените за 18S рибозомната РНК. Мащабно проучване през 2008 г. на Дън и др. силно подкрепя монофилетичния произход на представителите на Ecdysozoa, като всички са потомци на един общ предшественик.

Единството на групата се подкрепя и от фенотипната проява на признаците и може да се счита, че включва всички животни, които имат екзоскелет. Групи, отговарящи приблизително по състав на Ecdysozoa, са били предложени по-рано от Perrier през 1897 г. и Seurat през 1920 г., въз основа единствено на морфологията.

Общи характеристики 
Най-съществената характеристика, споделяни от ecdysozoa е трислойна кутикула, съставен от органичен материал, който периодично се подменя докато животното расте. Този процес на подмяна се нарича екдизис или линеене и дава името на групата. Ecdysozoa не разполагат с двигателния реснички, произвеждат предимно сперматозоиди придвижващи се с амебовидни движения, а ембрионите им не се развиват посредством спирално клетъчно делене, както е характерно за повечето други първичноустни.

Филогения 
Ecdysozoa включват следните типове: Arthropoda, Onychophora, Tardigrada, Kinorhyncha, Priapulida, Loricifera, Nematoda и Nematomorpha. Няколко други групи, като gastrotricha, се разглеждат като възможните членове, но не притежават основните характеристики на групата и сега са поставени на друго място. Arthropoda, Onychophora и Tardigrada са групирани заедно като Panarthropoda, защото те се отличават със сегментираните (начленени) си тела. Дън и др. предлагат през 2008 г., tardigrada да бъдат групирани заедно с нематоди, оставяйки Onychophora като отделна от членестоноги група.

Членове на Ecdysozoa извън Panarthropod са групирани като Cycloneuralia, но те ​​са по-скоро парафилитична група.

Класификация 
Надтип Ecdysozoa
 Тип Kinorhyncha
 Тип Loricifera
 Тип Priapulida
 Тип Nematoda
 Тип Nematomorpha
 Тип Lobopodia
 Тип Onychophora
 Тип Tardigrada
 Тип Arthropoda

Източници